es un personaje del serie de manga ¡Oh, Mi Diosa!. Es la cuarta diosa y hace su aparición cuando Keiichi accidentalmente la llama, como paso con Belldandy.

Ficha Técnica 

 Edad: 25 (edad humana)
 Altura: 170 cm
 Peso: 46 kg
 Medidas: ?? – ?? – ?? cm
 Ojos: Marrones
 Pelo: Negro
 Licencia: Primera Clase Segunda Categoría, Ilimitada
 Dominio: La Eternidad
 Símbolo: Diamante
 Medio de Tele transporte: Cámaras de fotos o video
 Otro Recurso de Energía: ???
 Ángel: Gorgeous Rose
 Trabajo Anterior: Consultora del Centro de Ayuda Tierra
 Seiyuu: Sakuma Rei
 Debut manga: Vol.11 Cap. 66
 Debut anime: Ah!MG The Movie

Información general 

Entre las diosas, Peorth es probablemente la más parecida a Belldandy. Primero, ella tiene un trabajo de otorgamiento de deseos pero trabaja en una agencia distinta llamada Centro de Ayuda Tierra. En segundo lugar, tiene la misma licencia que Bell. Aparte de esto no hay más coincidencias. Peorth fue inicialmente una diosa más bien arrogante, excéntrica, paranoica, liberal y sobre todo muy atrevida, aunque se puso mucho más seria en apariciones posteriores. Es notable que Peorth prácticamente nunca cambia su ropa, y por eso su bikini de dos piezas se ha vuelto lo más identificable que tiene. En la película es la administradora de sistema Yggdrasil.

Su magia se basa en elementos de la Tierra, y su angel es Gorgeous Rose. Se teletransporta a través de los lentes de cámaras. En ocasiones, habla un japonés “señorial”. Su nombre deriva de la runa Peorth o Peorð, la cual está asociada con “Secreto”, “Misterio” y/o “Vaso de Dados” o “Árbol de manzanas”. La runa misma puede verse en su frente cuando lanza un conjuro.

Personalidad 

La personalidad de Peorth parece tener dos fases. La primera fase se extiende a lo largo de su debut (los capítulos 66 al 72). Aquí, Peorth era como el monje del capítulo 3, una maestra en sacar sus propias conclusiones apresuradas. Ella equivocadamente da por suponer a Keiichi (de quien por cierto está enamorada también) quería que ella cumpliera sus deseos sexuales, cosa por la cual literalmente se le regalaba, al grado que llegó a esperarlo en su cama una noche para hacer el amor con él, y más tarde supone que Tamiya tiene una relación romántica con Keiichi. Estas conclusiones atolondradas conllevaron los arcos más hilarantes de toda su vida, algo no muy halagador respecto a Peorth. Además, el hecho que Peorth parece ser más bien presuntuosa así como con un toque de excéntrica y paranoica no le ayuda mucho. Sin embargo, más allá de eso, lo que verdaderamente define a Peorth como una diosa de primera clase es su abrumador sentido del deber. Ella invoca la palabra “deber” repetidamente y casi dice que es su propósito singular para todas sus acciones.

La segunda fase comienza después del capítulo 94. En esta fase, Peorth ha sido casi reinventada. Su personalidad extraña y arrogante desaparece y ella emerge como una diosa seria y madura. De una manera extraña ella se vuelve “normal”, o sea, que no tiene cualquiera de los extremos de la hermanas diosas.

Las diferencias en la personalidad de Peorth deben de ser debido a como va la historia. En su debut, es obvio que Peorth nació para ser una diversión. Pero después con las apariciones de Welsper, Hild y Rind las historias tienen un tono mucho más serio donde la personalidad original de Peorth simplemente no encajaba. Por supuesto, ella no cumple ningún contrato esta vez pero aun así el cambio es demasiado drástico para estar explicado aisladamente. Últimamente, Peorth no es de primera necesidad para la historia entre medio de las hermanas, así que su carácter puede ser moldeado más fácilmente que cualquiera de ellas.

Accidentalmente, la película refuerza la personalidad actual de Peorth. En su papel como la supervisora de Yggdrasil, muestra seriedad absoluta, y especialmente la escena cuando ella fue se decide a usar al Gungnir se ve el lado obediente de su personalidad muy bien. Considerando todas las tendencias, es probable que la última Peorth sea la que veamos por más tiempo.

Enlaces externos 

Página oficial
Ah! Keiichisama

Personajes de ¡Oh, Mi Diosa!
Kōsuke Fujishima

en:List of Oh My Goddess! characters#Peorth